Бянкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Бянкино — село в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Бянкино — село в Сретенском районе Забайкальского края.